Појам Домбје може да се односи на:
 Домбје (град),
 Домбје (језеро),